Il Roller Hockey Asia Cup 1991 è stato la 3ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata a Macao dal 1° al 5 dicembre 1991.
La competizione fu organizzata dalla Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo fu vinto dalla nazionale di Macao per la 2ª volta nella sua storia.

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Sesto turno

Settimo turno

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati edizione 1991 su rinkhockey.net

1991